At Tira kan syfta på följande platser:

Israel 

 Tirat Karmel, ort, Haifa, 
 Tirah (ort i Israel), Centrala distriktet,

Palestina (stat) 

 Aţ Ţīrah, ort, Västbanken, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar